Горбуно́в () — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители

А 
 Горбунов, Алдар Петрович (1927—2018) — советский и казахский географ и гляциолог.
 
 Горбунов, Алексей Сергеевич (род. 1961) — актёр.
 
 
 Горбунов, Антон Борисович (род. 1969) — российский композитор, бас-гитарист и педагог.
 Горбунов, Артём Сергеевич (род. 1978) — российский дизайнер.

Б 
 Горбунов, Борис Владимирович (1949—2021) — российский историк-краевед, доктор исторических наук (1998), профессор (2000), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2011).
 Горбунов, Борис Дмитриевич (1938—2022) — работник сельского хозяйства, депутат Верховного Совета СССР.
 Горбунов, Борис Николаевич (1901—1944) — украинский учёный-механик, член-корреспондент НАН Украины.
 Горбунов, Борис Семёнович (1938—2018) — советский и российский скульптор, художник.

В 
 Горбунов, Валерий Петрович (1953—1996) — советский футболист.
 Горбунов, Валентин Павлович (1953—2020) — председатель Московской городской избирательной комиссии.
 
 
 
 Горбунов, Виталий Иванович (1920—2014) — советский кинооператор и режиссёр.

Г

Д 
 Горбунов, Денис Алексеевич (1977—2006) — российский серийный убийца.

Е 
 Горбунов, Евгений Иванович (1924—2001) — советский футболист, тренер.

И 
 
 
 Горбунов, Илья Павлович (1906—1980) — Герой Советского Союза.

К 
 Горбунов, Кирилл Антонович (1822—1893) — русский художник.
 Горбунов, Константин Юрьевич (род. 1967) — российский художник-живописец.
 Горбунов, Кузьма Яковлевич (1903—1986) — советский писатель.

Л 
 Горбунов, Лев Владимирович (1968—1988) — сержант Советской Армии, погиб в Афганистане.
 Горбунов, Леонтий Герасимович (1917—2008) — бригадир проходчиков рудника, Герой Социалистического Труда.

М 
 Горбунов, Максим Николаевич (род. 1976) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

Н 
 Горбунов, Никита Андреевич (род. 1984) — туркменский футболист.

П

Р

С

Т 
 Горбунов, Тимофей Сазонович (1904—1969) — академик АН БССР, Председатель Верховного Совета БССР.

Ф 
 Горбунов, Фёдор Ильич (1914—1991) — Герой Советского Союза.

Ю 
 
 Горбунов, Юний Алексеевич (1938—2021) — русский писатель, лауреат премии имени Бажова.

Двойные фамилии 
 Горбунов-Посадов, Иван Иванович (1864—1940) — русский поэт, прозаик, издатель.
 Горбунов-Посадов, Михаил Иванович (1908—1991) — советский учёный в области механики грунтов.

Топоним 
 Горбунов — хутор в России, Красногвардейский район, Белгородская область.

См. также 
 
 
 ДК Горбунова

Примечания